Тип «Жоффр» () — недостроенная серия французских авианосцев. Были спроектированы с участием британских конструкторов и предназначались для замены устаревшего авианосца «Беарн», уже не соответствовавшего требованиям к скорости хода. Первый авианосец этого типа, «Жоффр», был заложен в 1938 году, закладка второго корабля серии была запланирована на лето 1940 года. Однако начало Второй мировой войны и капитуляция Франции в июне 1940 года вызвали прекращение дальнейших работ по ним.

Представители

Литература 
 

Жоффр
Жоффр
Нереализованные проекты кораблей